Jacek Tomczak ist der Name folgender Personen:

* Jacek Tomczak (Politiker) (* 1973), polnischer Jurist und Politiker 
 Jacek Tomczak (Schachspieler) (* 1990), polnischer Schachspieler